Об'єкти NGC
Єдиноріг (сузір'я)
Темні туманності
Туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1862